Лос Санчез има више значења:

 Лос Санчез (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Санчез (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Санчез (Чапултенанго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Санчез (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Санчез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Санчез (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Санчез (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Санчез, Лос Чинос (Азизинтла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лос Санчез (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Санчез (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Санчез (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Санчез (Мијаватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику